Алтамира Уно има више значења:

 Алтамира Уно (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира Уно (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику